Лос Тизатес има више значења:

 Лос Тизатес (Ваље де Браво), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Тизатес, Љано де ла Теката (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику